Ла Гавија има више значења:

 Ла Гавија (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гавија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гавија (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гавија (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гавија, Меса де ла Гавија (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гавија (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гавија (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гавија (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гавија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гавија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гавија (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гавија, Ел Магеј (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гавија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гавија (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гавија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Гавија, Хавијер Урибе Мора (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гавија (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гавија (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гавија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гавија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику